Ubuntu (filosofie), een Zuid-Afrikaanse filosofie
Ubuntu (Linuxdistributie), een GNU/Linuxdistributie
Ubuntu (lettertype), een gratis en vrij lettertype
Ubuntu (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika
Ubuntu Cola, een merk voor frisdrank